Ford Cougar (Wenezuela) – sedan i kombi produkowane na rynek wenezuelski w latach 1980–1982.
 Ford Cougar (Meksyk) – luksusowe coupe produkowane na rynek meksykański w latach 1982–1997.
 Ford Cougar (Europa) – sportowe coupe produkowane na rynek europejski w latach 1998–2002.